Münsterländer steht für zwei deutsche Jagdhunderassen:

 Großer Münsterländer
 Kleiner Münsterländer

Siehe auch:
 Münsterländer Borsdorfer, roter und gelber. Zwei lokal verbreitete Apfelsorten aus dem nördlichen Westfalen.
 Münsterländer Bucht, eine flache Landschaft in Westfalen (siehe Westfälische Bucht)
 Münsterländer Kabarettpreis, Wettbewerb um den "Kiep" in Haltern
 Münsterländer Kiessandzug, ein ca. 80 km langer Höhenrücken in Westfalen
 Münsterländer Parklandschaft, eine kleinteilige Kulturlandschaft in der Westfälischen Bucht
 Münsterländer Platt, eine westniederdeutsche Mundart
 Münsterländer Schneechaos, ein Wetterereignis am 1. Adventswochenende 2005
 Münsterländer Wurstbrötchen, Imbiss aus Schweinebrät in Blätterteig (siehe Sausage roll)